Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Japan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Japan
IJslandse